Nathalie Marie Béatrice Lydia de Lannoy (Ronse, Flandes Oriental; 11 de febrero de 1969) es la tercera de los ocho hijos del Conde Philippe de Lannoy (1929-2019) y Alix della Faille de Leverghem (1941-2012). Creció con su familia en el palacio familiar Château d'Anvaing. 

Tiene siete hermanos, entre los que se encuentran Isabelle (1976) y Estefanía (1984).

En 1996 contrajo matrimonio con John Hamilton (nacido en Calcuta, India, en 1955). Juntos tienen una hija llamada Antonia.

Títulos y tratamientos 

 11 de febrero de 1969 – actualidad: Condesa Nathalie Marie Béatrice Lydia de Lannoy.

Ancestros